14-й Чемпионат Латвии по кёрлингу среди смешанных пар 2021 () проводился с 21 по 25 апреля 2021 года в городе Рига на арене «Kērlinga halle».

В чемпионате принимало участие 11 команд.

Победителями чемпионата стала команда Jelgavas Kērlinga klubs (Ева Рудзите / Артис Зентелис; пара стала чемпионами во 2-й раз), победившая в финале команду Sporta klubs «OB» (Даце Регжа / Ансис Регжа). Бронзовые медали завоевала команда Klubs «A41» (Эвелина Бароне / Ритварс Гулбис).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды, разбитые на 2 группы (A — 5 команд, B — 6 команд) играют между собой по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Во второй этап, плей-офф, выходят по три лучшие команды из каждой группы; они играют по олимпийской системе: четвертьфиналы (встречаются 2-я команда группы A с 3-й командой группы B и наоборот для другой пары), полуфиналы (встречаются 1-е команды группы с победителями четвертьфиналов), матч за 3-е место и финал.

Составы команд

Групповой этап 

Группа A

Группа B

  команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Четвертьфиналы. 24 апреля, 18:00

Полуфиналы. 25 апреля, 10:00

Матч за 3-е место. 25 апреля, 14:00

Финал. 25 апреля, 14:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео:

См. также 
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди мужчин 2021
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди женщин 2021
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди смешанных команд 2021

Спорт в Латвии в 2021 году
Чемпионаты Латвии по кёрлингу среди смешанных пар
Спортивные соревнования в Риге
Апрель 2021 года